Название Капутан (, в переводе — Синее/Голубое озеро) носят следующие озёра:
**  — озеро на юго-западе Сюникской области Армении.
** Капутан — армянское название озера Урмия на северо-западе Ирана, на Армянском нагорье.